Новоане́нский райо́н (, Район Анений-Ной, Ново-Аненский) — административно-территориальная единица Республики Молдова.

История 
Район образован 26 мая 1941 года под именем Бульбокский район с центром в селе Бульбоака. До 16 октября 1949 года находился в составе Бендерского уезда, после упразднения уездного деления перешёл в непосредственное республиканское подчинение. Примерно в это же время административным центром района становится село Новые Анены.

С 31 января 1952 года по 15 июня 1953 года район входил в состав Тираспольского округа, после упразднения окружного деления вновь перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

9 января 1956 года в состав района переданы части территорий упраздняемых Ваду-луй-Водского и Кишинёвского районов, однако впоследствии эти территории были преданы в другие районы.

31 октября 1957 года к Бульбокскому району была присоединена часть территории упразднённого Кайнарского района.

30 марта 1962 года в состав района передана часть территории упраздняемого Криулянского района и около половины территории упраздняемого Бендерского района.

27 декабря 1966 года Криулянский район был восстановлен, к нему отошли некоторые территории, принадлежавшие до упразднения Бульбокскому району.

1 апреля 1963 года Бульбокский район переименован в Новоаненский.

С 1999 года по 2002 год, в рамках проводимой административной реформы, район являлся частью Кишинёвского уезда. После упразднения уездного деления, район вновь стал самостоятельной административной единицей.

Населённые пункты

Население

Достопримечательности 
 Гырбовецкий парк площадью 2,2 га.
 Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм».
 Гырбовецкий лес.

Примечания

Ссылки 

Районы Молдавии
Районы Молдавской ССР